Леобен — місто в землі Штирія в Австрії.
 Леобен (округ) — округ в землі Штирія в Австрії.
 Леобен (футбольний клуб) — футбольний клуб з однойменного міста.